Pabisch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Pabisch (1825–1879), österreichisch-amerikanischer Theologe und Historiker
 Peter Pabisch (* 1938), österreichisch-amerikanischer Autor, Lyriker, Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Babisch